Альдебургский фестиваль (, полное название Альдебургский фестиваль музыки и искусств — Aldeburgh Festival of Music and the Arts) — ежегодный фестиваль, посвященный в основном классической музыке.

Проходит ежегодно в июне в городе Олдборо графства Суффолк в концертном зале комплекса .

История и деятельность 
Фестиваль был основан в 1948 году композитором Бенджамином Бриттеном, певцом Питером Пирсом (тенор), а также либреттистом и продюсером .

Их работа в составе небольшой компании британских музыкантов под названием , которую они основали вместе с художником Джоном Пайпером в 1947 году, часто вынуждала работать вне дома. Именно во время турне их коллектива по Швейцарии с представлением опер «» и «» в августе 1947 года, Питер Пирс предложил организовать собственный небольшой фестиваль с несколькими представлениями и провести его в Олдборо.

Первый фестиваль проводился с 5 по 13 июня 1948 года в зале Aldeburgh Jubilee Hall, расположенного недалеко от дома Бенджамина Бриттена. Также местом его проведения была . На первом фестивале была показана опера «Альберт Херринг» в постановке Английской оперной группой, недавно написанная Бриттеном кантата «», а также выступления классического пианиста  и женского струнного квартета .

Сначала программу оперных постановок обеспечивала только Английская оперная группа; вскоре видение фестиваля расширилось, в него были включены чтения поэзии и литературы, лекции и выставки искусства. С годами фестиваль разросся и получил дополнительные площадки в близлежащих небольших местечках Орфорд, Блитбург и Фрамлингем. Однако отсутствие большого зала сдерживало дальнейшее развитие фестиваля. Бриттен, живущий в этих местах, предложил использовать здание бывшей солодовни. После реставрации здания, новый концертный зал был открыт королевой Елизаветой II 2 июня 1967 года с началом двадцатого Альдебургского фестиваля. В 1969 году в здании случился пожар, оставивший от него только внешние стены. По этой причине фестиваль в этом году не состоялся. В 1970 году здание было перестроено и снова открыто в присутствии Королевы. Новый Концертный зал стал называться Snape Maltings, став основным центром Альдебургского фестиваля.

В течение первых шести лет Альдебургского фестиваля его художественными руководителями оставались Бриттен, Пирс и Крозье. В 1956 году к ним присоединилась , которая оставалась членом художественного совета фестиваля до своей смерти в 1984 году. После смерти Бриттена в 1976 году в последующий состав художественного руководства фестиваля входило много разных музыкантов мирового уровня, в том числе: Филип Леджер, Колин Грэм, Стюарт Бедфорд, Мстислав Ростропович, Мюррей Перайя, Саймон Рэттл, Джон Ширли-Куирк и Оливер Нассен. В 1999 году единственным художественным руководителем фестиваля стал Томас Адес, к которому в 2004 году присоединился композитор . В 2009 году художественным руководителем Альдебургского фестиваля стал Пьер-Лоран Эмар.

С самого начала фестивали характеризовались эклектичным диапазоном музыки, от классики — Баха, Гайдна, Моцарта, до современных произведений, с привлечением молодых композиторов. После смерти Бенджамина Бриттена молодые композиторы поощрялись на проводимом раз в два года конкурсе композиторов имени Бенджамина Бриттена. Имоджен Холст представила на фестивале хоровую музыку. Размер и вместимость концертного зала позволила также Альдебургскому фестивалю представлять полномасштабные оркестры, в частности, тут выступал Симфонический оркестр Бирмингема. Концертный зал комплекса Snape Maltings оказался подходящим для превращения в оперную сцену. Лондонская Королевская опера ставила тут оперу Бриттена «».

Столетие со дня рождения Бриттена проходило с ноября 2012 по ноябрь 2013 года, и на  2013 года была представлена ​​новая постановка его оперы «Питер Граймс» под руководством режиссёра .

Организация, ответственная за проведение Альдебургского фестиваля, с 2006 года называется . В дополнение к ежегодному музыкальному фестивалю, Aldeburgh Music также реализует программу , предлагающую индивидуальные возможности обучения и развития для британских и зарубежных художников. Также работает программа Aldeburgh Young Musicians — для талантливых молодых музыкантов в возрасте 

В последние годы Альдебургский фестиваль включает в себя изобразительное искусство и проводит художественный выставки, сопровождающие музыкальную программу. С 2011 года выставка современного искусства проводится под названием SNAP, её организатором является .

Из-за пандемии COVID-19 73-й фестиваль в 2020 году не состоялся, но была организована его виртуальная версия.

Примечания

Ссылки 
 Aldeburgh Festival
 Aldeburgh Festival of Music and the Arts
 Концертный зал Snape Maltings

Фестивали Англии
Появились в 1948 году в Великобритании
Фестивали, появившиеся в 1948 году